Csehország
 Syrovice, település a Brno-vidéki járásban
 Nové Syrovice, település a Třebíči járásban
 Sýrovice, Podbořany településrésze a Lounyi járásban